Andrea Finocchiaro Aprile (1878-1964) – politico italiano
Camillo Finocchiaro Aprile (1851-1916) – politico e giurista italiano, padre di Andrea ed Emanuele
Emanuele Finocchiaro Aprile (1880-1962) – politico italiano, fratello di Andrea